Jonas Jansson kan syfta på:

 Jonas Jansson i Träthult, svensk riksdagsman vid ståndsriksdagarna 1812, 1815 och 1817–1818
 Jonas Jansson i Åsen den äldre, svensk lantbrukare och riksdagsman vid ståndsriksdagen 1815
 Jonas Jansson i Åsen den yngre (1824–1899), svensk lantbrukare och riksdagsman i andra kammaren (1873–1878)
 Jonas Janzon (1798–1885), svensk präst, andlig vältalare och riksdagsman
 Jonas Jansson (född 1976), svensk serieskapare
 Jonas Jansson (ljudläggare), svensk guldbaggenominerad ljudläggare och ljuddesigner